Als Tonnant-Klasse werden mehrere Klassen von Kriegsschiffen der französischen Marine bezeichnet:

 eine Klasse von zwei 70-Kanonen-Linienschiffen, siehe Tonnant-Klasse (1681)
 eine Klasse von zwei 90-Kanonen-Linienschiffen, siehe Tonnant-Klasse (1693)
 eine Klasse von acht 80-Kanonen-Linienschiffen, siehe Tonnant-Klasse (1789)